Daevid Allen - guitarrista, cantor e compositor australiano
Dave Allen - vocalista da banda NOFX
Dave Allen - comediante irlandês 
David Allan (1744-1796), pintor escocês
David M. Allen, produtor musical britânico